Falklandiellus suffodens   — вид мелких жуков-слоников (долгоносиков) из подсемейства Cyclominae (). Южная Америка (субантарктический подрегион андского региона): южная Аргентина, Фолклендские острова и юг Чили. Длина 2,6—3,5 мм. Пронотум поперечный. Дорзальные кили на роструме отсутствуют. Голени со шпорами. Род Falklandiellus рассматривается сестринским к группе таксонов Telurus-Nestrius-Falklandius-Lanteriella. Единственный представитель рода Falklandiellus, который был описан Кушелем в 1950 году.

Примечания

Литература 

 Enderlein G. Die Rüsselkäfer der Falklands-Inseln. 13. Beitrag zur Kenntnis der antarktischen Fauna // Stettiner Entomologische Zeitung, 1907. Bd. 68: S. 36–69

Cyclominae
Насекомые Южной Америки
Эндемики Южной Америки
Монотипические роды жесткокрылых